Hodits ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Hodits (* 1955), österreichischer Fußballspieler
 Karl Hodits (* 1956), österreichischer Fußballspieler